Дмитряшевский райо́н — упраздненный район Липецкой области.

Административный центр — село Дмитряшевка.

История 
Был образован в составе Воронежской области в марте 1944 года согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 февраля 1944 года из сельсоветов Хлевенского района.

6 января 1954 года Дмитряшевский район вошел в состав образованной тогда Липецкой области.

В 1956 году район был упразднен, а его территория перешла Хлевенскому району.

Источники 
 

Упразднённые районы Липецкой области